Ижо́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Ижорская улица — улица в Москве.
 Ижорская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Ижорская улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Ижорская улица — улица в Петроградском районе.
 Ижорская улица — улица в Колпине.

См. также 
 Ижорский проезд
 Большой Ижорский мост
 Усть-Ижорское шоссе